La Serie A 1922/23 fue la 26.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Este

Central

Oeste

Final

Bern ganó el campeonato. Después el título fue revocado y no otorgado.

Referencias
RSSSF

1923
Fútbol en 1922
Fútbol en 1923
Suiza en 1922
Suiza en 1923